Passion (von  ‚Leiden‘, ‚Krankheit‘) bezeichnet
 eine Leidenschaft, Vorliebe, Liebhaberei oder Einsatz für etwas  im allgemeinen Sprachgebrauch
 Passion Jesu, im Christentum das Leiden und Sterben Jesu
 Passion (Album), Album von Gracia Baur (2005)
 Passion (Band), DDR-Rockband
 Passion (Musical), Musical von Stephen Sondheim (1994)
 Passion (Musik), Vertonungen der biblischen Passionsberichte
 Passion: Music for The Last Temptation of Christ, Soundtrack-Album von Peter Gabriel (1989)
 Passion, bis 2015 Name eines Fernsehsenders, seitdem RTL Passion

Passion ist der Titel folgender Filme:
 Passion (1954) von Allan Dwan
 Passion (1969) (En Passion) von Ingmar Bergman
 Passion (1982) von Jean-Luc Godard
 Passion (2012) von Brian de Palma
 Tatort: Passion (1999) von Ilse Hofmann

Passion in der Literatur:
 Passion, Originaltitel der Erzählung Leidenschaft von Alice Munro; siehe Leidenschaft (Erzählung) (2004)

Siehe auch:

 Die Passion, Begriffsklärung
 Die kleine Passion, Roman von Ernst Wiechert (1929)
 Passionskirche